DVI kan syfta på:

Teknik
 Digital Visual Interface – digital anslutningstyp för överföring av rörliga bilder
 Direct Voice Input – röststyrningssystem bland annat använt i flygplan
 .dvi – filformat använt av TeX typesetting system, se Device independent file format

Övrigt
 DVI – 506 i det romerska talsystemet
 dvi (prefix) – plasthållarprefix för oupptäckta grundämnen 
 Disaster Victim Identification – internationell rättsantropologisk standard för identifiering av lik vid katastrofer med ett flertal dödsoffer

Källor